Zsivago doktor (regény), melyet Borisz Leonyidovics Paszternak írt
 Doktor Zsivágó film (1965)
 Doktor Zsivágó tv-film (2002)
 Doktor Zsivágó sorozat (2006)